Грабау:

 Грабау (Лауэнбург) — коммуна в Германии.
 Грабау (Штормарн) — коммуна в Германии.